Platania (Italië), een gemeente in Italië
Platania (Griekenland), een plaats in Griekenland

Zie ook 
Platani (doorverwijspagina)
Platanias, een gemeente in Kreta (Griekenland)